Radersdorf ist der Ortsname von

 Radersdorf (Kühbach), Ortsteil des Marktes Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Radersdorf (Unterbernbach), Ortsteil des Marktes Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

 Radersdorf (Gemeinde Großwilfersdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Großwilfersdorf, Steiermark
 Radersdorf (Gemeinde Kirchberg), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Kirchberg an der Raab, Steiermark